Łosice peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Łosice, ville, chef-lieu de la gmina de Łosice et du powiat de Łosice
 Łosice, gmina
 Łosice, powiat 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Łosice, un village de la powiat de Wrocław